

Patronyme 
Cavalli est un patronyme italien (pluriel de cavallo, chevaux en français), porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Cavalli est le patronyme d'une famille patricienne de Venise ;

 Capri Cavalli (1982-), actrice pornographique canadienne ;
 Emanuele Cavalli (1904-1981), peintre italien, frère de Giuseppe ; 
 Ennio Cavalli (1947-), écrivain, poète et journaliste italien ;   
 Enrico Cavalli (1849-1919), peintre italien postimpressionniste ;   
 Ercole Cavalli (ou Hercule(s)) (1824-1877?), biographe de Giuseppe Verdi ;
 Filippo Cavalli (1921–2004), joueur de football italien ;
 Francesco Cavalli (1602-1676), compositeur et organiste italien ;
 Franco Cavalli (né en 1942), médecin oncologue suisse ;
 Gian Marco Cavalli (vers 1454 - après 1508), graveur, orfèvre et sculpteur italien ;
 Giuseppe Cavalli (1898-1973), prêtre résistant de la province de Parme (Italie) ;
 Giuseppe Cavalli (1904-1961), photographe italien, frère de Emanuele ;
 Jean Cavalli (1912-1991), joueur de football français ;
 Jean-Michel Cavalli (1959-), joueur et entraîneur de football français, père de Johan ;
 Jérôme Cavalli (1905-1943), aviateur français ; 
 Johan Cavalli (1981-), footballeur français, fils de Jean-Michel ;
 Leona Cavalli (née en 1969), actrice brésilienne ;
 Luigi Luca Cavalli-Sforza (1922-2017), généticien italien ;
 Marta Cavalli (née en 1998), coureuse cycliste italienne ;
 Olimpia Cavalli (1930-2012), actrice italienne ;
 Patrizia Cavalli (1947-2022), poétesse italienne ;
 Roberto Cavalli (1940-), styliste-couturier italien ;
 Valeria Cavalli (1959-), actrice italienne.

Autres 
 Palazzo Cavalli (Busseto), résidence de Giuseppe Verdi ayant appartenu au père d'Ercole Cavalli ;
 Cavalli, un film de Michele Rho sorti en 2011 ;
 Îles Cavalli, groupe d'îles en Nouvelle-Zélande.

Patronyme italien